„Chaplin” se poate referi la:
Charlie Chaplin, comic american
Geraldine Chaplin, actriță, fiica lui Charlie Chaplin
Ben Chaplin, actor englez